Альтерманн () або Альтерман (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Борис Альтерман — ізраїльський шахіст
 Теодор Альтерманн — естонський актор, театральний режисер і продюсер